Södergren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alex Södergren
 Anders Södergren
 Benny Södergren
 Elisabet Frerot Södergren
 Ferdinand Södergren
 Gösta Södergren
 Håkan Södergren
 Håkan Södergren (båtkonstruktör)
 Johan August Södergren
 Monica Hult Södergren
 Nina Södergren
 Nils Södergren
 Patrik Södergren
 Sigfrid Södergren
 Sophie Södergren
 Valfrid Södergren
 Viktor Södergren

Svenska efternamn